Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Utah 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Yvonne Vermaak che ha battuto in finale Felicia Raschiatore 6-2, 0-6, 7-5.

Teste di serie 

 Yvonne Vermaak (campionessa)
 Sue Barker (primo turno)
 Kate Latham (quarti di finale)
 Catrin Jexell (secondo turno)

 Amy Holton (primo turno)
 Julie Harrington (primo turno)
 Jennifer Mundel (primo turno)
 Paula Smith (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Utah 1983